

Qualificatif 
 mathématiques:
 arithmétique: un nombre entier est dit pair s'il est divisible par deux ;
 algèbre générale, une permutation est paire si sa signature vaut 1 ;
 analyse, fonction numérique est paire si sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
 anatomie: un organe pair est présent au nombre de deux dans le corps humain.
 informatique : pair à pair un modèle de réseau informatique.

Substantif 
 Dans le milieu social et professionnel, un pair est un membre d'un groupe social, avec une connotation de légitimité (par exemple, un médecin jugé par le conseil de l'Ordre est dit « jugé par ses pairs ») ;
 Dans l'expression « le travail au pair » désigne un travail pour lequel une partie de la rémunération est sous forme de pension (logement et nourriture) ;
 Dans les sociétés féodales, être pair est un titre de noblesse, qui correspond parfois à une charge juridictionnelle ou au fait de siéger dans une assemblée.

Onomastique

Toponymie 

 Pair, ancienne commune des Vosges, aujourd'hui intégrée à Pair-et-Grandrupt.
 Pair, village de la commune belge de Clavier,
 Saint-Pair, commune du département du Calvados,
 Saint-Pair-sur-Mer, commune du département de la Manche.

Patronymie 

 Claude Pair, mathématicien, informaticien et haut fonctionnaire français.

Prénom 
Pair est un prénom :
 Saint Pair ou Paterne fut évêque d'Avranches

Acronymie 
 PAIR, acronyme de Pôle d'Archéologie Interdépartemental Rhénan, implanté à Sélestat (Bas-Rhin).

Voir aussi